Miejscowości w USA:
 Newtown – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Newtown – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Newtown – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Newtown – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton
 Newtown – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Newtown – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
Gminy w USA:
 Newtown (ang. Newtown Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Newtown (ang. Newtown Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Newtown (ang. Newtown Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Newtown (ang. Newtown Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
W Wielkiej Brytanii:
 Newtown (Allerdale) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Newtown (Belle Vue) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Newtown – dzielnica w mieście Cardiff (Walia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Newtown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kornwalii
 Newtown (Irthington) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Newtown (Lilburn) – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Merseyside (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Powys (Walia)
 Newtown (Salford) – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Newtown (Wigan) – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie West Midlands (Anglia)
 Newtown (Whitton and Tosson) – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Newtown – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)
W Irlandii:
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Laois w Irlandii
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Meath w Irlandii
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Południowe Tipperary w Irlandii
 Newtown – miejscowość w hrabstwie Waterford w Irlandii